Karl Schneller – militare austro-ungarico
 Lajos Reményi-Schneller – politico ungherese
 1782 Schneller, un asteroide della fascia principale